Пятко́вка (, ) — село на Украине, находится в Бершадском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520484203. Население по переписи 2001 года составляет 1841 человек. Почтовый индекс — 24415. Телефонный код — 4352.
Занимает площадь 52 км².

Возле села расположен остановочный пункт Пятковка узкоколейной железной дороги Рудница — Голованевск.

 Адрес местного совета
24415, Винницкая область, Бершадский р-н, c. Пятковка, ул. Ленина, 183

Известные жители и уроженцы 
 Дмитрий Аристархович Дрычкин — генерал-майор.
 Елена Васильевна Плахотникова (1924—2010) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 Пятковка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Бершадского района